Alpine Journal peut désigner :
 Alpine Journal, a record of mountain adventure and scientific observation, ou simplement Alpine Journal, bulletin annuel de l'Alpine Club le Club alpin britannique ;
 Canadian Alpine Journal, revue annuelle du Club alpin du Canada ;
 American Alpine Journal, du Club alpin américain.